Тичинский диалект — диалект ломбардского языка, распространённый в кантоне Тичино и южных долинах Граубюндена (Швейцария).

Входит в западное наречие ломбардского языка. Не следует путать с швейцарским вариантом итальянского языка («швейцарским итальянским»).

Краткий сравнительный словарь:

Выражения и идиомы:

Ссылки 
 Dialectal lexicon of Italophone Switzerland - Official dictionary for the dialect
 RTSI: Acquarelli popolari - Media files in Ticinese (site metalanguage and some media files are in Italian
 Examples of Italian and Ticinese idioms with meanings (Lugano)
 Examples of Italian and Ticinese idioms with meanings (Basso Mendrisiotto)

Литература 
 Centro di dialettologia e di etnografia, LSI Lessico dialettale della Svizzera italiana, Bellinzona 2004.
 Comrie, Bernard, Matthews, Stephen and Polinsky, Maria: The Atlas of Languages: The Origin and Development of Languages Throughout the World. Rev. ed., New York 2003.
 Grimes, Barbara F. (ed.): Ethnologue: Languages of the World. Vol. 1, 2000.
 Lurà, Franco: Il dialetto del Mendrisiotto, Mendrisio–Chiasso 1987.
 Lurati, Ottavio: Dialetto e italiano regionale nella Svizzera italiana, Lugano 1976.
 Petrini, Dario: La koinè ticinese (Romanica Helvetica vol. 105), Bern 1988.
 VSI – Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana'', Lugano / Bellinzona 1952–.

Западноломбардский язык
Языки Швейцарии